Jesper Thomas Eriksson, född 20 september 1983 i Örebro Sankt Nikolai församling, är en svensk bandyspelare som representerar Villa-Lidköping BK sedan 2012-13.

2008-09 blev det en halv säsong i ryska Uralsky Trubnik innan han flyttade tillbaks till Hammarby bandy tillsammans med lagkompisarna Robin Sundin och Kalle Spjuth.

2012-13 bytte han från Hammarby till Villa Lidköping och skrev på ett 1+1+1 kontrakt. Även IFK Vänersborg var intresserade men Eriksson har ett stort tennisintresse och ville satsa på en civil karriär inom tennis efter bandykarriären. Han fick också halvtidstjänst som tränare för Lidköpings_TK.
Efter säsongen skrevs kontraktet om till ett rakt tvåårskontrakt som sträcker sig till 2015.

Klubbkarriär

statistik uppdaterad 2014-03-11

Referenser

Svenska bandyspelare
Spelare i Villa Lidköping BK
Spelare i Hammarby IF Bandy
Födda 1983
Levande personer
Män
Idrottare från Örebro